

Patronymes 

 Niccolò Boldrini, (1492-1570), est un graveur italien de la Renaissance.
 Emilia Boldrini, soprano italienne du .
 Laura Boldrini, (1961- ), est présidente de la  Chambre des députés italienne, une journaliste et personnalité politique italienne, ancienne porte-parole du UNHCR.

Patronyme italien